

Localidades

Crystal City (Manitoba)

Crystal City (Missouri)
Crystal City (Texas)

Desambiguações de topônimos